Paradicsom (Solanum lycopersicum), növény
Paradicsom, a Bibliában az Édenkert megfelelője 
Paradicsom, a kereszténységben vagy az iszlámban a Mennyország 
Paradicsom'' a Jelenések könyvében az újjáteremtett Föld

Lásd még:
Szlovák Paradicsom, nemzeti park Szlovákia keleti részén
Paradise (egyértelműsítő lap)